Hollingstedt ist der Name zweier Gemeinden in Schleswig-Holstein:

 Gemeinde Hollingstedt im Kreis Schleswig-Flensburg, siehe: Hollingstedt (Treene) 
 Gemeinde Hollingstedt im Kreis Dithmarschen, siehe: Hollingstedt (Dithmarschen)